En droit français, une faute peut être :
 une faute simple ;
 une faute grave ;
 une faute lourde ;
 une faute inexcusable ;
 une faute matérielle.
 En droit québécois, une faute est la méconnaissance de ses devoirs civils.
 En sport, une faute est un geste contraire au règlement du sport (par exemple un tacle par derrière au football, la double faute du tennis).
 En basket-ball, on parle de faute personnelle, de faute flagrante, de faute technique ou de faute disqualifiante. 
 En handball, lorsqu'une faute est commise, on parle de jet franc accordé à l'équipe qui subit la faute.
 En linguistique :
 faute d'orthographe ;
 faute de grammaire et/ou faute d'usage ;
 faute de conjugaison.
 En religion, une faute est un manquement aux préceptes, synonyme de péché.
 La faute d'Adam correspond au péché originel.
 En topographie, la faute se distingue de l'erreur dans la manipulation d'un appareil de relevé par l'utilisateur.
 En dactylographie et en informatique, la faute de frappe ou faute de saisie correspond à la coquille de la typographie.